Fuzzy Logic může být:

 anglický výraz pro fuzzy logiku
 Fuzzy Logic (album) – album skupiny Super Furry Animals z roku 1996
 Fuzzy Logic (album, David Benoit) – album klavíristy Davida Benoita z roku 2002
 Fuzzy Logic Recordings – kanadské hudební vydavatelství